Символ или знак франка  — типографский символ, который входит в группу «Символы валют» () стандарта Юникод и называется «Символ французского франка» (); код — U+20A3. Используется для представления денежных единиц, носящих название «франк».

Начертание 
Символ франка может быть представлен в трёх вариантах:
 латинская заглавная буква F или строчная f без каких-то добавлений (это вариант чаще всего используется во Франции);
 латинская заглавная буква F, перечёркнутую в нижней части одной горизонтальной чертой;
 лигатура из двух латинских букв — заглавной F (или строчной f) и строчной r.
Соответствующие разъяснения для разработчиков шрифтов даны, в частности, в разделе «Стандарты дизайна монетарных символов» (Monetary Symbol Design Standards) на сайте компании Microsoft.

Конкретное начертание зависит от шрифта, использованного для вывода символа.

Использование в качестве сокращения названий денежных единиц 

Символ «₣» используется, главным образом, для представления денежных единиц, носящих название «франк» (), прежде всего французского.

Первоначально франк () — золотая монета, впервые отчеканенная в 1360 году по случаю освобождения короля Иоанна Доброго, находившегося четыре года в плену у англичан после битвы при Пуатье. С 1575 по 1586 год это серебряная монета (выпуск её фракций в 1⁄2 и 1⁄4 франка продолжалась до 1642 года).

Выпуск франков был возобновлён после Великой Французской революции в 1795 году одновременно с переходом Франции на десятичную систему денежного счисления (1 франк = 100 сантимов). В XIX веке выпуск собственных денежных единиц с таким же названием начали Бельгия (с 1830 года), Швейцария (с 1850 года) и Люксембург (с 1854 года). Все они (кроме швейцарского франка) в 2002 году были окончательно заменены на евро.

Название франк также носят (или носили) многие национальные валюты бывших колоний Франции: Бурунди, Гвинеи, Джибути, Руанды, Демократической Республики Конго, Мадагаскара, Коморских островов. Франком КФА называется единая валюта стран Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС, UEMOA) и Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЦАВЭС, CEMAC). Название денежной единицы Заморских владений Франции — франк КФП (или французский тихоокеанский франк).

Символ франка, как правило, используется после цифр (5F). Распространена практика использования символа франка в качестве десятичного разделителя между базовой валютой и её разменной денежной единицей, сантимом (см. иллюстрацию).

Список денежных единиц с названием «франк»

Примечания

Источники 

 
 
 
  Включает статьи из следующих источников:
 Нумизматический словарь. — 4-е изд. — /Зварич В. В./ — Львов, 1980
 Словарь нумизмата: Пер. с нем. — /Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В./ — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993
 Современный экономический словарь. — 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Инфра-М, 2005.

Ссылки 

 Pinterest: Franc Sign

Ф